Можейки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Можейки — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Можейки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Можейки — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Можейки — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Литва 
 Можейки — устаревшее русское название города Мажейкяй.